Byla ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Wilhelm von Byla (1706–1752), preußischer Oberstleutnant
 Karl von Byla (1806–1852), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Bila